Toponímia:
 Bellmunt (Sant Pere de Torelló), muntanya de la Serra de Bellmunt (Osona)
 Bellmunt de Mesquí, municipi del Baix Aragó 
 Bellmunt del Priorat, municipi del Priorat 
 Bellmunt de Segarra, nucli de població del municipi de Talavera (Segarra)
 Bellmunt d'Urgell, municipi de la Noguera, anomenat abans simplement Bellmunt
 Santuari de Bellmunt, a Osona, on es venera la Mare de Déu de Bellmunt 
 Serra de Bellmunt, serra a Orís (Osona) 
 Bellmunt, vénda de la parròquia de Sant Llorenç de Balàfia, municipi de Sant Joan de Labritja, illa d'Eivissa.
 Biografies:
 Francesc Bellmunt i Moreno (Sabadell, 1947), director de cinema, guionista i productor català 
 Joan Bellmunt i Figueras (Puiggròs, les Garrigues, 1950), etnògraf català 
 Jordi Colonques i Bellmunt (Vila-real, Plana Baixa, 1976), biòleg, escriptor, dibuixant i músic valencià 
 Josep Juncosa i Bellmunt futbolista català dels anys 1940/50 
 Rosa Bruguera i Bellmunt (Sabadell, 1940), política catalana